Кидман () — фамилия. Известные носители:
 Кидман, Антония (род. 1970) — младшая сестра Николь Кидман, австралийская телеведущая
 Кидман, Йенс (род. 1966) — вокалист шведской метал-группы Meshuggah;
 Кидман, Николь (род. 1967) — австралийская и американская киноактриса;
 дама Кидман, Фиона (род. 1940) — новозеландский писатель-романист, поэт, сценарист.